El acrónimo DDI puede hacer referencia a:

 Direct dial-in, servicio telefónico para alojar múltiples números sobre uno o más enlaces físicos.
 Didanosina, el segundo fármaco que la FDA aprobó para el tratamiento de la infección VIH-1.
 Data Documentation Initiative, estándar de documentación técnica para describir y conservar información estadística.